Manuel Cardoso (componist)
Manuel Cardoso (wielrenner)